Muhammad Hidayat ist der Name folgender Personen:

* Muhammad Hidayat (Gewichtheber) (Muhammad Hidayat Hamidon; * 1975), indonesisch-malaysischer Gewichtheber 
 Muhammad Hidayat (Fußballspieler) (* 1996), indonesischer Fußballspieler